75. Светско првенство у хокеју на леду 2011. је одржано од 29. априла до 15. маја 2011. у Словачкој. Утакмице су се играле у Братислави и Кошицама.

Светско првенство је по други пут освојила Финска која је у финалу савладала Шведску са 6:1.

За најбољег играча је проглашен шведски голман Виктор Фаст. Најефикаснији играч је био Финац Јарко Имонен са дванаест поена. Исти играч је био и најбољи стрелац са девет погодака. Најбољи асистент је био Норвежанин Матис Олимб са осам асистенција.

Избор домаћина 
На избору за домаћина Светског првенства 2011. пријавиле су се четири земље: Мађарска, Словачка, Финска и Шведска. Избор је одржан 19. маја 2006. на Конгресу ИИХФа у Риги.

 се повукла пре гласања

Дворане

Репрезентације 
Учествовало је шеснаест репрезентација. Четрнаест репрезентација биле су из Европе, а две из Северне Америке.

Европа
 ^
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

 *
 *
  - домаћин
 ^
 *
 *
Северна Америка
 *
 *

<div id="1">* = Аутоматски су се пласирали јер су заузели једно од прва 14 места на светском првеству 2010. године.
^ = Пласирали су се јер су заузели прва место у Дивизији I 2010. године

Први круг 
У првом кругу учествовало је шеснаест репрезентација подељених у четири групе. Три најбоље пласиране репрезентације из сваке групе прошле су у наредни круг, док су последње пласирани из сваке групе играли за опстанак.

Група А и Д играле се у Братислави, а група Б и Ц у Кошицама.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Други круг 
Најбоље четири екипе из обе групе ишле су у четвртфинале, а две последње пласиране из обе групе завршили такмичење.

Група Е

Група Ф

Борба за опстанак

Група Г

Плеј оф

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Победник Светског првенства

Појединачне награде 
 Најбољи стрелац:  Јарко Имонен- 9 голова
 Најефикаснији играч:  Јарко Имонен- 12 поена
 Најбољи асисент:  Матис Олимб- 8 асистенција

 Најбољи тим:
 Голман:  Виктор Фаст
 Најбољи одбрамбени играчи:  Давид Петрашек,  Марек Жидлицки
 Најбољи нападачи:  Патрик Берглунд,  Јаромир Јагр,  Јарко Имонен
 Најкориснији играч:  Виктор Фаст

Спољашње везе 

 Светско првенство - Званичан сајт

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Словачкој
Хокеј на леду у 2011.